Alfonso de Borbón-Dos Sicilias puede referirse a:

Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón, un nieto del rey Alfonso XII que fue Príncipe de Asturias.
Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Austria, conde de Caserta e hijo del rey Fernando II de las Dos Sicilias.
Alfonso de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, hijo de D. Juan de Borbón.